Клинический городок:
 Клинический городок (в Москве) — комплекс зданий медицинских клиник и институтов медицинского факультета Московского университета, созданный в XIX веке на Девичьем поле в Москве.
 Клинический городок (Киев) — местность, расположенная в Соломенском районе города Киева.